Проект Apache XML — часть Apache Software Foundation, фокусирующаяся на проектах, относящихся к XML.

Содержит несколько подпроектов:

Активные подпроекты 
 Xerces: Парсер XML для Java, C++ и Perl.
 Xalan: Процессор стилей XSLT для Java и C++ which. Встроена поддержка языка XPath.
 AxKit: Фреймворк веб-публикаций в mod perl.

 XMLBeans: Инструмент связывания данных между приложениями на Java и документами в XML-формате.

Проекты, относящиеся к вебсервисам 
 SOAP: Старая реализация SOAP. Этот проект основан на реализации SOAP4J от IBM. Она больше не должна использоваться для новых проектов. Вместо неё следует использовать реализацию Axis.
 XML-RPC: Apache XML-RPC — это Java реализация XML-RPC, протокола, использующего XML через HTTP для реализации RPC.
 Axis: Apache Axis — это текущая реализация SOAP для Java и C++. Заменила собой проект SOAP.
 WSIF: Web Services Invocation Framework — это простой Java API для работы с веб-сервисами.

Более не разрабатываемые проекты 
 Crimson: Java-парсер XML, derived from the Sun Project X Parser
 Xang: Framework для быстрой разработки динамических сайтов на ECMAScript (JavaScript)

XML
XML